

Musica 
Bird of Prey (Jim Morrison), canzone di Jim Morrison apparsa nell'edizione rimasterizzata del 1995 di An American Prayer
Sunset (Bird of Prey), canzone di Fatboy Slim, remix della canzone di Jim Morrison
Bird of Prey (Uriah Heep), canzone degli Uriah Heep dall'album Salisbury
Bird of Prey (album), album di Zozobra

Cinema e televisione 
Birds of Prey del 1982 prodotta dalla BBC
Conto in sospeso (Bird of Prey), film del 1995

Altro 
Boeing Bird of Prey – dimostratore tecnologico sviluppato da McDonnell Douglas  e Boeing negli anni novanta.
Boeing EC-135E, soprannominato "Bird of Prey"
Bird of Prey – astronave dell'universo immaginario di Star Trek

Pagine correlate 
Birds of Prey (disambigua)

Altri progetti